Tityus an syfta på:

  Tityus (släkte) – släkte av skorpioner
 Tityus (teckning) – en teckning av den italienske renässanskonstnären Michelangelo